Újezdec is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Újezdec (okres Jindřichův Hradec), gemeente in okres Jindřichův Hradec
 Újezdec (okres Mělník), gemeente in okres Mělník
 Újezdec (okres Prachatice), gemeente in okres Prachatice
 Újezdec (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy
 Újezdec (okres Uherské Hradiště), gemeente in okres Uherské Hradiště